Юнивърсъл може да се отнася за:

 Юнивърсъл Студиос (Юнивърсъл Пикчърс), американско филмово студио
 Юнивърсъл Мюзик Груп, най-голямата група от звукозаписни лейбъли и най-голямата звукозаписна компания по пазарен дял
 и други